И́горь Влади́мирович Нико́льский (, Калуга, Калужская губерния, Российская империя — 7 октября 1986, Москва, Московская область, СССР) — российский и советский учёный в области экономической географии, доктор географических наук (1960), профессор (1961).

Биография 
В 1931 году в первом выпуске кафедры экономической географии окончил географическое отделение физико-математического факультета МГУ, где остался после этого преподавать.

1934 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Тип экономической карты области или автономной республики Союза на примере Башкирии», а в 1960 году защищает диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук на тему «География транспорта СССР. Учебное пособие».

Научная деятельность 
В 1930—1960 годах организовывал и лично участвовал в полевых экспедиционных исследованиях. Разрабатывал теории и методологии экономической географии (в том числе географии транспорта, географии торговли), социально-экономической картографии. Создал первый в СССР курс и учебник по географии транспорта СССР (1960).

Умер в 1986 году. Похоронен на Донском кладбище.

Избранные работы 
 «Развитие и размещение промышленности и транспорта СССР в семилетке» (соавт., 1960),
 «Восточная Сибирь. Якутия» (1962),
 «Казахская ССР» (1968),
 «Западная Сибирь» (1968),
 «Новые промышленные комплексы СССР» (1973),
 «Теоретические основы региональной экономической географии» (1976),
 Учебник «География водного транспорта СССР» (1975),
 Учебник «География транспорта СССР» (1978),
 Учебное пособие «География транспорта СССР» (1960),
 Учебное пособие «Экономические районы Дальнего Востока. Конспект лекций» (1964),
 Учебное пособие «Красноярский экономический район. Средняя Сибирь. Конспект лекций» (1965),
 Учебное пособие «География внутренней торговли СССР» (1986).

Примечания

Литература 
 Хрущев А. Т., Чувилкин О. Д. И. В. Никольский // Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие. 2-е изд. М., 1987;
 Профессора Московского университета, 1755—2004: Биографический словарь. М., 2005. Т. 2;
 Агирречу А. А. И. В. Никольский и его роль в развитии отечественной экономической географии // Территориальная организация общества и управление в регионах. Воронеж, 2007. Ч. 1.

Выпускники МГУ
Преподаватели МГУ
Похороненные на Донском кладбище